L’Emmy de la meilleure actrice peut faire référence à :

 Emmy de la meilleure actrice dans une série comique
 Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique
 Emmy de la meilleure actrice dans une minisérie ou un téléfilm